Карли (Гафурійський район) —  присілок у складі Гафурійського району Башкортостану, Росія
 Карли — поселення в общині Копер, Регіон Обално-крашка, Словенія
 Карли — у ХІІст. хан лукоморських половців з племені урус-оба